Суриково — название населённых пунктов в России:
 Суриково — станция в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Суриково — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Суриково — село в Семилукском районе Воронежской области.